Eliminace (vyloučení) může označovat:
 eliminace (boj) – odstranění protivníka
 eliminace (chemie) – chemická reakce, při které vzniká násobná vazba, za současného uvolnění nízkomolekulárního produktu
 eliminace (matematika) – specifická matematická operace, například Gaussova eliminace